Boussay, commune française d'Indre-et-Loire
 Boussay, commune française de la Loire-Atlantique

Voir
Boussais

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France